Francisco Patxi Iriguibel Aristu (Pamplona, 18 de abril de 1951) é um ex-futebolista da Espanha, o qual jogou no CA Osasuna, aposentou-se em 1985.

Futebolistas do Club Atlético Osasuna
Futebolistas da Espanha
Futebolistas da Comunidade Autónoma do País Basco